Ку́бок Азербайджа́ну з футбо́лу — одне з основних футбольних змагань в Азербайджані. Розіграш кубка почався з 1936 року.

Переможці

Посилання 
 Офіційний сайт    
 Профіль на rsssf.com  
 Профіль на soccerassociation.com  
 Профіль на soccerway.com  
 Профіль на weltfussball.de  
 Профіль на european-football-statistics.co.uk  

Засновані в Азербайджані 1992